Sombre ist der Familienname von:
 Walter Reinhardt Sombre (≈1725–1778), Abenteurer

Sonstiges:
 Sombre Lake, See auf Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Sombre Point, Landspitze von Saunders Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik